21 Lutetia é um grande asteroide do cinturão de asteroides que tem um tipo espectral incomum e mede cerca de 96 km de diâmetro, sendo o maior asteroide visitado pela sonda espacial Rosetta em julho de 2010. O nome Lutetia deriva do nome latino da cidade de Paris (Lutécia).

Descoberta e exploração 
21 Lutetia foi descoberto em 15 de novembro de 1852 por Hermann Goldschmidt, durante observações feitas da varanda de seu apartamento, em Paris.

Em 10 de julho de 2010, a sonda espacial europeia Rosetta passou a 3 160 km de 21 Lutetia, a uma velocidade de 15 km/s, durante sua ida ao cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, onde deverá pousar em 2014. 21 Lutetia foi o primeiro asteroide tipo M a ser visitado por uma sonda espacial.

Ver também 
 Lista de asteroides

Ligações externas 

Asteroides da cintura principal
Asteroides tipo M
Asteroides visitados por naves espaciais
Objetos astronômicos descobertos em 1852